Plusieurs villes françaises possèdent une place Paul-Painlevé : 
 
Place Paul-Painlevé à Nancy ;
Place Paul-Painlevé à Paris.

Paul-Painlevé Place